Valdefuentes — na província de Cáceres, Estremadura
Valdefuentes del Páramo — na província de Leão, Castela e Leão
Valdefuentes de Sangusín — na província de Salamanca, Castela e Leão

Desambiguações de topônimos